Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”” – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu elektryki i elektroniki, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji  Narodowej. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów.

Cele 
 podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i elektronika,
 upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej
 współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
 nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Etapy 
Olimpiada zorganizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim:
 zawody I stopnia (etapu szkolnego - przeprowadzany przez szkoły) - test teoretyczny,
 zawody II stopnia (etapu okręgowego - przeprowadzany przez Komitety Okręgowe Olimpiady) - test teoretyczny,
 zawody III stopnia (etapu centralnego - przeprowadzany przez komitet organizacyjny zawodów centralnych powoływany przez KGO) - test teoretyczny.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Elektronika
Elektryczność
Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”